Rakov bezeichnet:

 Rakov, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Rakov, Ortsteil von Bernartice u Milevska, Okres Písek, Tschechien
 Rakov, Ortsteil von Markvartice u Sobotky, Okres Jičín, Tschechien

Russische Schreibweise für:
 Rakaw, Ort in Belarus 

siehe auch: Rakow